Carl Steuernagel ist der Name folgender Personen:

* Carl Steuernagel (Bauingenieur) (1848–1919), Stadtbaurat
 Carl Steuernagel (Theologe) (1869–1958), Professor für Altes Testament